Submachine (zkratka ze Submerged Machine) je herní série flashových point-and-click adventur, kterou vytvořil Mateusz Skutnik, jenž za ni získal několik významných ocenění. První díl vyšel v říjnu 2005, v prosinci 2015 vyšel závěrečný díl hlavní série. Ambientní hudbu ke hře vytvořilo tajemné duo Thumpmonks.

Děj hry 
Děj není ani dnes (po desíti dílech) zcela odhalen. Probudíte se v suterénu odkud se musíte dostat (Basement). Když se ale dostanete ven, zjistíte, že to byl jen sen, a jste v jednom britském majáku, kde pomocí Murtaughových (viz dole) dopisů zjistíte, že musíte rozsvítit světlo majáku (Lighthouse). Světlo vás teleportovalo do smyčky, což je nekonečný prostor s různými hádankami. V nekonečném prostoru se však začnete pohybovat stále níž, a tak vám Murtaugh ve svém dopise navrhne odejít pomocí tajného teleportu (Loop). Pak jste v laboratoři, kde se musíte vyučit (Lab). Když jste se už vyučili, můžete se prosadit v praxi a tak musíte najít 3 drahokamy, které spustí pohybovač (Root). Pohybovačem jste se dostali až do záhadných systémů, které tento mechanický svět řídí, a musíte si trochu pohrát se systémy, abyste mohli napadnout jádro, potom ale co vypnete obranný systém vás Murtaugh zradí a nechá vás zavřít v záhadných prostorech, pak však stejně uniknete do jádra (Edge). V jádru na vás čeká překvapení, po mnoha systémech a strojích zde najdete flóru, která je v Submachine vzácná a také nové poznatky od kolegyně Murtaugha (není znám jejich přesný vztah) - Liz. Murtaugh mezitím jel hledat ty, kteří ho za živa pohřbili v majáku a tak vytvořil obrovský karmický portál do páté vrstvy (vrstvami označují paralelní dimenze) Submachine, Liz šla varovat ty, kteří Murtaugha zasypali, (Core). V osmém díle cestujeme skrz dimenze, dozvíme se pár informací a potom otevřeme bránu do svatyně (Plan). V devátém díle procházíme svatyni, nalezneme hrobku Murtaugha i Liz a otevřeme osmou vrstvu - časovou, která nám umožní cestovat časem (Temple). Během cesty časem si můžeme všimnout, že se celý sub-net pomalu rozpadá, až dorazíme do Doků severní zahrady. zde se vrátíme pomocí karmických portálů do lokací ze všech předešlých her (místnosti budou zničené a jejich plán upravený), opatříme si karmový stabilizátor díky kterému můžeme vytvářet vlastní karmické portály a na závěr se skrz vrchol majáku (viz 2. díl) dostaneme ven ze sub-netu, kde se osobně potkáme s Murtaughem i Liz (Exit).

Mezihry

Submachine Zero: Ancient Adventure 

První z dodatečných dílů hry Submachine. Někdy je také uváděn jako Submachine 0. Ocitnete se před vstupem do jeskynních katakomb. Pomocí dvou dračích soch dostanete dovnitř, kde musíte najít Wisdom Gem (drahokam vědění). Existují teorie, že Submachine Zero je vlastně úplně prvním dílem, ještě před Submachine 1: The Basement.

Submachine Future Loop Foundation 

Druhý dodatečný díl hry Submachine. Většinou se uvádí zkráceně Submachine FLF. Tento díl je věnován hudební skupině stejného názvu, tedy Future Loop Foundation. Hra obsahuje mnoho fotografií této hudební skupiny a také ukázku jejich skladby. Existuje teorie, že by tento díl mohl být sen mezi Submachine 4: The Lab a Submachine 5: The Root.

Submachine 32 Chambers 

Nejnovější dodatečný díl hry Submachine. Děj se odehrává v mayské pyramidě, ve které je úkolem posunout datum konce světa. Zde je poprvé možné vidět nefunkční teleport typu 1/32. K tomuto dílu se překvapivě neváží žádné teorie, které by jej spojovaly s příběhem.

Postavy v příběhu hry

Murtaugh 
Tajemná tvář, která nám pomáhá svými dopisy. Ztratil jednu ruku a využívá svou „třetí“ neviditelnou karmickou ruku pro vytváření tzv. karmických portálů. Mnohdy je označován jako sociopat, a u průzkumníků není příliš oblíbený. V jednom z dopisů v Submachine 7 se dozvídáme, že Murtaugh svou karmickou rukou rozbijí realitu. Liz ho v dopise žádala, aby už další portály nevytvářel. Murtaugh dal hráči misi prozkoumat okraj Submachine. Skutečná mise však byla vyřadit systémy Sub-netu. Již několika lidem se to nepodařilo. Ukázalo se, že Murtaugh hráče zradil a tímto způsobem se jej chtěl zbavit. Nenapadlo ho, že by to hráč mohl přežít.

Elizabeth 

Elizabeth alias Liz je stejně jako Murtaugh průzkumník systému. Ti dva se znají, ale neví se, jaký je mezi nimi vztah. Pravděpodobně se Liz snaží chránit Murtaugha před posměšky ostatních. Od Submachine 7 to však vypadá, že Murtaugh začal Liz pronásledovat, když zničil její loď. Liz unikla na poslední chvíli do páté vrstvy. Murtaugh se vydal za ní a přísahal, že se pomstí těm, kteří ho pohřbili zaživa.

Díly série

Hlavní děj 

 Submachine 1: The Basement (září 2005)
 Submachine 2: The Lighthouse (červen 2006)
 Submachine 3: The Loop (srpen 2006)
 Submachine 4: The Lab (duben 2007)
 Submachine 5: The Root (leden 2008)
 Submachine 6: The Edge (říjen 2009)
 Submachine 7: The Core (prosinec 2010)
 Submachine 8: The Plan (září 2012)
 Submachine 9: The Temple (březen 2014)
 Submachine 10: The Exit (prosinec 2015)

Mezihry 

 Submachine 0: Ancient Adventure (srpen 2006)
 Submachine: Future Loop Foundation (červen 2007)
 Submachine 32 Chambers (srpen 2010)

Nezařaditelné 

 iSubmachine (2009) — Submachine 1 na iPhone
 Submachine 2: Sketch (říjen 2009) — Původní návrh Submachine 2
 Submachine Universe, dříve Network Exploration Experience (červen 2010) — Objevování sub-netu

Ocenění 

 Nejlepší hra roku 2007 portálu JayIsGames.com v kategorii „point and click“ za Submachine 4
 Cena čtenářů (Audience Award) 2008 portálu JayIsGames.com v kategorii Adventur za Submachine 5
 1. Místo v CGDC #8 na portálu JayIsGames.com za Submachine 32 Chambers

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 mateuszskutnik.com — Oficiální stránka autora hry  
 subportal.xyz — fanouškovská stránka o Submachine 

Webové hry
Adventury